Auguste Longnon (1844-1911), archiviste et historien français ;
 Jean Longnon (1887-1979), bibliothécaire, historien et journaliste français ;
 Guy Longnon (1924-2014), musicien de jazz français.
 Jean-Loup Longnon (1953-), musicien de jazz français.

Liens externes